My Way může znamenat:

 My Way (album, Frank Sinatra), album Franka Sinatry z roku 1969
 My Way (píseň), píseň Franka Sinatry
 My Way (album, Eddie Cochran), album Eddieho Cochrana z roku 1964
 My Way (album, Lester Bowie), album Lestera Bowieho z roku 1990
 My Way (píseň, Limp Bizkit), píseň skupiny Limp Bizkit

 My Way (film, 1973) – film z roku 1973
 My Way (film, 1974) – film z roku 1974
 My Way (film, 2011) – film z roku 2011
 My Way (film, 2012) – film z roku 2012